

Doppiaggio

Cinema 
  Kiernan Shipka in Very Good Girls
 Daniela Melchior in Assassin Club
 Alexa Yeames in Downrange
 Natifa Mai in Don't Grow Up
 Carly Chaikin in Al di là delle apparenze
 Kara Hayward in The Social Dilemma
 Lilian Doucet-Roche in Una stagione da ricordare
 Halston Sage in The last summer
 Hayley Goldstein in Escape Room - The Game
 Kiran Sonia in Brexit: The Uncivil War
 Melissa Collazo in Lena e Snowball
 Zélie Boulant Lemesle in Proxima
 Hera Hilmar in Un uomo ordinario
 Greta Bohacek in A pure place
 Lily Cardone in Bernie The Dolphin
 Mackenzie Graham in Darlin
 Josette Halpert in Antisocial 2
 Antonia Giesen in Ema
 Nanz Sayiner in The Field Guide To Evil 
 Annika Strauss in German Angst
 Isha Zainab Khan in Dragon Girl

Televisione 
 Jonetta Kaiser in Vampire Academy
 Priya Blackburn in Get Even
 Renee Bailey in Rebel Cheer Squad: Una serie Get Even
 Rike Sindler in Dark
 Jung Ho-yeon in Squid Game
 Lia Boyen in The Unlikely Murderer